Beatriz Ramo, née le  à Saragosse, est une architecte et urbaniste espagnole qui vit et travaille à Rotterdam, où elle a ouvert sa propre agence STAR strategies + architecture en 2006. Elle a étudié à l'École technique supérieure d'architecture du Vallès (ETSAV), l’École polytechnique de Valence et à l'université de technologie d'Eindhoven.

Beatriz Ramo est éditeur adjoint/manager du magazine d’urbanisme MONU depuis 2008, avec qui elle collabore depuis sa fondation en 2004.

Depuis , Beatriz Ramo fait partie du conseil scientifique de Atelier international du Grand Paris – quand STAR strategies + architecture a été sélectionné parmi les quinze équipes participant à la seconde édition de l’Atelier.

Avant de fonder STAR, Beatriz Ramo a travaillé en 2003 et 2004 au sein du bureau hollandais OMA – Office for Metropolitan Architecture à Rotterdam.

Notes et références

Liens externes 
 
 STAR strategies + architecture
 MONU Magazine on Urbanism

Architecte espagnol
Architecte néerlandais du XXIe siècle
Femme architecte
Étudiant de l'université de technologie d'Eindhoven 
Naissance en janvier 1979
Naissance à Saragosse
Étudiant de l'université polytechnique de Valence